Coroner, oficio gubernamental en Inglaterra
 Coroner (banda musical)